Альтвассер ( от , старая вода) — соотв. русскоязычный термин старица, староречье.

 Альтвассер, Венцеслаус (Altwasser, Wenceslaus; ум. 1611/1612) — католический священник эпохи Реформации.
 Альтвассер — немецкие названия нескольких городов:
 польский город Старый Здрой ();
 словацкий город Стара Вода ().